Le Championnat du monde de vitesse moto 2008 est la  du Championnat du monde de vitesse moto, organisé par la FIM.
Ce championnat comporte dix-huit courses de Grand Prix pour la catégorie MotoGP, et dix-sept pour les catégories  et  (seule l'épreuve de MotoGP est inscrite au programme du Grand Prix des États-Unis).

Les pilotes champions du monde sont le français Mike Di Meglio en , l'Italien Marco Simoncelli en , et l'Italien Valentino Rossi en MotoGP.

Attribution des points 
Les points du championnat sont attribués aux quinze premiers de chaque course :

Grand Prix de la saison 2008 
La sélection des Grand Prix pour la saison 2008 a été dévoilée en juillet 2007. Le Grand Prix de Turquie est remplacé par le tout nouveau Grand Prix d'Indianapolis. À cause de la finale du championnat de football australien, le Grand Prix du Japon et le Grand Prix d'Australie ont interverti leurs dates respectives.

‡ = Course disputée de nuit
† = Course MotoGP uniquement.

MotoGP

Pilotes MotoGP

Résultats

Classements

Classement pilotes

Classement constructeurs

250 cm³

Pilotes

Résultats

Classements

Classement pilotes

Remplaçants et wildcards 

Gras : Pole position; Italique : Meilleur tour en course; Ab. : Abandon; DNS : Non-partant; DNQ : Disqualifié; INJ : Blessé; C : Grand Prix annulé.

Classement constructeurs

125 cm³

Pilotes

Résultats

Classements

Classement pilotes 

Gras : Pole position ; Italique : Meilleur tour en course; Ab. : Abandon; DNS : Non-partant; DNQ : Disqualifié; INJ : Blessé; C : Grand Prix annulé.

Classement constructeurs

Notes et références 
 

Championnat du monde de vitesse moto
Vitesse moto
 
Vitesse moto